Ву́лиця Херсонська — назва вулиць в різних населених пунктах України, названі на честь міста Херсон.

Вулиця Херсонська — вулиця у селі Антонівка.
 Вулиця Херсонська — вулиця у селі Баратівка.
 Вулиця Херсонська — вулиця у селищі Білозерка.
 Вулиця Херсонська — вулиця у селі Благодатне.
 Вулиця Херсонська — вулиця в місті Бровари.
 Вулиця Херсонська — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Херсонська — вулиця у місті Кременчук.
 Вулиця Херсонська — вулиця у місті Кропивницький.
 Вулиця Херсонська — вулиця у місті Луганськ.
 Вулиця Херсонська — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Херсонська — вулиця у місті Нікополь.
 Вулиця Херсонська — вулиця у місті Олешки.
 Вулиця Херсонська — вулиця у селі Посад-Покровське.
 Вулиця Херсонська — вулиця у місті Рівне.
 Вулиця Херсонська — вулиця у місті Харків.
 Вулиця Херсонська — вулиця у місті Чернівці.
 Вулиця Херсонська — вулиця у селі Чорнобаївка.

Зниклі 
 Херсонська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Херсонська — колишня назва Центрального проспекту у місті Миколаїв.